Пре́драг Рандже́лович (; 13 сентября 1976, Ниш, СФРЮ) — сербский футболист, нападающий.

Биография 
В начале карьеры выступал за сербский клубы «Звездара».

В 1999 году переехал в Россию, где довольно успешно играл за «Анжи» (Махачкала) (1999—2001). 17 мая 2000 года в матче против воронежского «Факела» сделал первый и единственный хет-трик «Анжи» в высшем дивизионе. В 2001 году перешёл в ЦСКА (2001—2002). За эти два клуба забил в общей сложности 22 гола в 70 матчах. Однако в межсезонье-2002, не вписавшись в тренерскую концепцию нового главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева, был продан в петербургский «Зенит» (2002—2003), где отметился первым в истории «Зенита» хет-триком в еврокубках. Предраг забил за «Зенит» в Кубке УЕФА 2002/03, в матче против андоррской команды «Энкам».

После этого уехал из России и практически выпал из поля зрения, выступая за малоизвестные восточноевропейские клубы: румынскую «Университатя» (Крайова), сербский «Обилич», австрийский «Адмира Ваккер» и сербский клуб «Бежания».

С 2008 года выступал за черногорский клуб «Рудар» из города Плевля. В 2011 году перешёл в «Могрен».

В августе 2014 стал тренером в Академии клуба «Краснодар».

Достижения

Командные 
 Победитель первого дивизиона первенства России 1999.

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России: № 3 (2000)

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте zenit-history.ru

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки ФК «Раднички» Ниш
Игроки ФК «Звездара»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Университатя Крайова 1948»
Игроки ФК «Ники Волос»
Игроки ФК «Обилич»
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Бежания»
Игроки ФК «Рудар» Плевля
Игроки ФК «Могрен»
Игроки ФК «Слобода» Ужице
Игроки ФК «Колубара»